Hotel Ritz – hotel w Białymstoku
 Hotel Ritz – hotel w Buenos Aires
 Hotel Ritz – hotel w Kapsztadzie
 Hotel Ritz – hotel w Lizbonie
 Hotel Ritz – hotel w Paryżu
 The Ritz Hotel – hotel w Londynie

Zobacz też:
 Mandarin Oriental Ritz
 Ritz
 The Ritz-Carlton Hotel Company